Indi (element)
abreviatura tradicional d'Insuficient, qualificació escolar de suspens o avaluació negativa
 Domini .in